Карл Фредрик Вензел (род. 1 сентября 1978) — шведский , оператор и режиссёр. Среди прочего он написал сценарий для Farväl Falkenberg. В 2014 году он был удостоен кинопремии Свена Нюквиста.

Фильмография 
 Midsund, 2001 (режиссура, сценарий, фотографии) — короткометражный фильм
 Farväl Falkenberg, 2006 (сценарий, операторская работа)
 Apan, (Обезьяна) 2009 (операторская работа)
 Broder Daniel Forever, 2009 (режиссура, операторская работа)
 Man tänker sitt, 2009 (режиссура, сценарий, операторская работа)
 Småvilt, 2009 (операторская работа) — короткометражный фильм
 De fem sinnena, 2010 (операторская работа) — короткометражный фильм
 Kontraktet, в 2010 году (операторская работа) — короткометражный фильм
 The quiet roar, 2013 (режиссура, сценарий, операторская работа)
 Форс-мажор, 2014 (операторская работа)
 Квадрат, 2017 (операторская работа)

Примечания

Ссылки 
 Шведская база кино — Фредрик Венцель 
 DN, 23 augusti 2009 - Vi ville så långt bort man kan komma 

Википедия:Биографии современников
Сценаристы Швеции
Режиссёры Швеции